Morcego
Peixe-morcego

Localidades

Ponta do Morcego

Outros
O Morcego - uma opereta
Batman ou Homem-morcego - super-herói da DC Comics
 Morcego Negro - personagem de revistas pulp.
Desambiguação